Luca Frigo (né le  à Moncalieri dans la région du Piémont en Italie) est un joueur professionnel de hockey sur glace italien. Il évolue au poste d'attaquant.

Biographie

Carrière de joueur 
Formé au HC Valpellice, il débute en senior avec l'équipe première dans la Serie A en 2009. En 2012, il est choisi au deuxième tour, en vingt-septième position lors du repêchage d'entrée dans l'USHL par les Lancers d'Omaha. Il part alors en Amérique du Nord et joue deux saisons avec les Lancers. Il ne peut ensuite rejoindre l'Université d'État du Minnesota à Mankato et porter les couleurs des Mavericks de Minnesota State-Mankato. Le règlement NCAA refuse l'accès aux joueurs ayant évolué dans un championnat professionnel comme la Serie A dans le cas de Frigo. Il fait donc son retour chez son club formateur en 2014.

Carrière internationale 
Il représente l'Italie au niveau international. Il prend part aux sélections jeunes.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

|2009-2010 || HC Valpellice || Serie A ||38 ||1 ||3 ||4 ||16 ||1 ||0 ||0 ||0 ||0
|-
|2009-2010 || HC Varese U20 || Italie U20 ||2 ||1 ||0 ||1 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|rowspan=2|2010-2011 || HC Valpellice || Serie A ||36 ||9 ||8 ||17 ||38 ||9 ||0 ||4 ||4 ||2
|-
|Real Torino Hockey Club || Serie B ||4 ||0 ||0 ||0 ||2 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2011-2012 || HC Valpellice || Serie A ||35 ||8 ||13 ||21 ||52 ||5 ||1 ||2 ||3 ||14
|-
|2012-2013 || Lancers d'Omaha || USHL ||48 ||10 ||8 ||18 ||70 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2013-2014 || Lancers d'Omaha || USHL ||58 ||19 ||15 ||34 ||92 ||4 ||1 ||1 ||2 ||8
|-
|2014-2015 || HC Valpellice || Serie A ||20 ||14 || 13||27 ||58 || 5|| 1|| 1||2 ||4 
|-
| 2015-2016 || Kallinge-Ronneby IF || Division 1 || 30 || 9 || 9 || 18 || 28 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
| 2016-2017 || HC Bolzano || EBEL || 54 || 4 || 12 || 16 || 22 || 9 || 1 || 2 || 3 || 0
|-
| 2017-2018 || HC Bolzano || EBEL || 42||3||5||8||6 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2018-2019 || HC Bolzano || EBEL || 44|| 6|| 11|| 17|| 14|| 5|| 2|| 1|| 3|| 0 
|-
| 2019-2020 || HC Bolzano || EBEL || 48|| 8|| 12|| 20||10 ||3 ||0 ||0 ||0 ||4
|-
| 2020-2021 || HC Bolzano || EBEL || 45|| 5|| 11|| 16|| 31|| 16|| 4|| 3|| 7|| 10

Au niveau international 

| 2010 || align="left"| Championnat du monde moins de 18 ans || 5|| 3|| 4|| 7|| 4|| +10|| align="left"|  Médaille d'or de la division 2, groupe A
|-
| 2011 || align="left"| Championnat du monde moins de 18 ans || 4|| 3|| 1|| 4|| 6|| +5|| align="left"|  Médaille d'argent de la division 1, groupe A
|-
| 2011 || align="left"| Championnat du monde junior || 5|| 1|| 0|| 1|| 4|| 0|| align="left"| Quatrième place de la division 1, groupe A
|-
| 2013 || align="left"| Championnat du monde junior || 5|| 1|| 2|| 3|| 2|| +2|| align="left"|  Médaille de bronze de la division 1, groupe B
|-
| 2013 || align="left"| Universiade || 6 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || align="left"| Sixième place
|-
| 2015 || align="left"| Championnat du monde || 5 || 1 || 0 || 1 || 0 || -1 || align="left"| Cinquième place de la division 1A
|-
| 2016 ||align="left"| Qualifications olympiques || 3 || 1 || 0 || 1 || 2 || +5 || align="left"| Première place du Groupe G
|-
| 2016 || align="left"| Championnat du monde || 5 || 1 || 2 || 3 || 2 || +2 || align="left"| Deuxième place de la division 1A
|-
| 2017 || align="left"| Championnat du monde || 5 || 1 || 1 || 2 || 2 || 0 || align="left"| Seizième place de la division élite
|-
| 2021 || align="left"| Championnat du monde || 7 || 2 || 1 || 3 || 8 || 0 || align="left"| Seizième place de la division élite

Notes et références 

Naissance en mai 1993
Naissance à Moncalieri
Joueur international italien de hockey sur glace
Joueur du HC Valpellice
Attaquant de hockey sur glace
Joueur du HC Bolzano